Étienne Brunet peut désigner :
 Étienne Brunet (1936-), linguiste français ;
 Étienne Brunet (1954-), musicien français.

Voir aussi 
 Wilfrid-Étienne Brunet (1832-1899), pharmacien canadien, fondateur de la compagnie Brunet